

Биография

Примечания

Ссылки 
 https://podberezkinateam.ru/

Персоналии по алфавиту